Поселение Мару́шкинское — административно-территориальная единица и муниципальное образование в составе Новомосковского административного округа города Москвы.

Вошло в состав столицы с 1 июля 2012 года в ходе реализации проекта по расширению города.

Административный центр — деревня Марушкино.

Глава администрации — Вечкилёв Сергей Вениаминович, глава поселения и председатель Совета депутатов — Андросенко Оксана Владимировна.

Географические данные 
Общая площадь — 50,63 км² (ранее в законе указывалось — 48,75 км², в 2011 году произошло уточнение границ с Москвой, с посёлком Толстопальцево).

Муниципальное образование находится в северо-западной части Новомосковского административного округа и граничит:
 с поселением Кокошкино (на севере),
 с посёлком и деревней Толстопальцево (район Внуково, ЗАО Москва; на севере),
 с поселением Внуковское (на северо-востоке),
 с посёлком Внуково (район Внуково, ЗАО, Москва; на востоке),
 с поселением Филимонковское (на юго-востоке),
 с поселением Первомайское (на юге),
 с Наро-Фоминским городским округом Московской области (на юго-западе и западе),
 с Одинцовским городским округом района Московской области (на северо-западе).

Население

Состав поселения

История 
Марушкинский сельсовет был образован после Октябрьской революции и в 1919 году входил в состав Перхушковской волости Звенигородского уезда Московской губернии. По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года в сельсовет входили деревни Марушкино (222 жителя), Ликино (409), Постниково (230), Собакино (80), Толстопальцево (190), Ямищево (155), село Зайцево (201) и совхоз Собакинская опытная станция (150).

В 1929 году Марушкинский сельсовет вошёл в состав Звенигородского района образованной Московской области, однако уже в мае 1930 года, наряду с 12 другими сельсоветами, был передан Наро-Фоминскому району, на тот момент в сельсовет входило 4 населённых пункта — Марушкино, Постниково, Собакино и Толстопальцево.

Постановлением Московского областного исполнительного комитета от 17 июля 1939 года № 1559 и утверждающим его указом Президиума Верховного совета РСФСР от 17 августа 1939 года сельсовету были переданы селения Давыдково и Шарапово упразднённого Давыдковского сельсовета.

В июне 1954 года к Марушкинскому сельсовету были присоединены территории упразднённых Больше-Покровского и Больше-Свинорского сельсоветов.

В начале 1956 года из населённых пунктов Кокошкино, Санино и Толстопальцево Марушкинского сельсовета решением Мособлисполкома № 13 был образован новый дачный посёлок Кокошкино.

В 1963 году Наро-Фоминский район был упразднён, и до начала 1965 года Марушкинский сельсовет находился в составе Звенигородского укрупнённого сельского района, после чего был вновь передан восстановленному Наро-Фоминскому району.

29 ноября 1978 года была упразднена деревня Анино (снята с учёта 23.06.1988), а её жители переселены в дачный посёлок Кокошкино.

Постановлением от 3 февраля 1994 года № 7/6 Московская областная дума утвердила положение о местном самоуправлении в Московской области, согласно которому сельсоветы как административно-территориальные единицы были преобразованы в сельские округа.

В 1999 году в Марушкинском сельском округе было 18 населённых пунктов — посёлки кирпичного завода, Красные Горки, ОПХ Толстопальцево, совхоза «Крёкшино» и станции Крёкшино; хутор Брёхово; деревни Акиньшино, Анкудиново, Большое Покровское, Большое Свинорье, Власово, Давыдково, Крёкшино, Марушкино, Постниково, Санино, Соколово и Шарапово.

В 2004 году, согласно постановлению Губернатора Московской области от 17.05.2004 № 93-ПГ, в состав деревни Марушкино включён посёлок ОПХ «Толстопальцево».

В рамках реформы местного самоуправления и в соответствии с Законом Московской области от 28 февраля 2005 года № 72/2005-ОЗ «О статусе и границах Наро-Фоминского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований» на территории Наро-Фоминского района было образовано сельское поселение Марушкинское, в состав которого вошли 15 населённых пунктов позже упразднённого Марушкинского сельского округа.

1 июля 2012 года сельское поселение Марушкинское вошло в состав Новомосковского административного округа «Новой Москвы», при этом из его названия было исключено слово «сельское».

Парки и общественные пространства

Парк «Ручеек» 
В 2013 году на месте заброшенного пустыря на территории бывшей усадьбы «Собакино» появился парк. Площадь парка — 14,5 га. Здесь есть 2 спортивные площадки, площадка с силовыми тренажерами, площадка для тенниса и 4 детские площадки.

Парк Победы 
Площадь 1,6 га. На территории расположен монумент павшим в Великой Отечественной войне, пешеходная зона, детская площадка с качелями, спортивная площадка. С правой стороны установлен постамент, на котором, установлена пушка с подсветкой в вечерне-ночное время, в память всем артиллеристам, участвующим в войне 1941-1945 годов. В парке 4 зоны: центральная аллея, зона отдыха, детско-спортивная территория и парковка. Все зоны соединены пешеходными дорожками.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт администрации поселения Марушкинское 

Сельские поселения, упразднённые в 2012 году
Упразднённые сельские поселения Московской области
Упразднённые муниципальные образования Наро-Фоминского района Московской области